Ђуровић је српски патроним (презиме наслеђено од мушког претка), који потиче од мушког имена Ђуро. Може се односи на:

А 
 Арсен Ђуровић (1959–2012), српски историчар

В 
 Василије Ђуровић Вако (1910–1943), студент филозофије, учесник Народноослободилачке борбе и народни херој Југославије
 Василије Ђуровић Жарки (1920–1944), учесник Народноослободилачке борбе и народни херој Југославије
 Веселин Ђуровић (1924–1943), учесник Народноослободилачке борбе и народни херој Југославије
 Видоје Ђуровић (1911–1942), економиста, учесник Народноослободилачке борбе и народни херој Југославије
 Владе Ђуровић (1948– ), бивши југословенски кошаркаш и кошаркашки тренер

Д 
 Данијела Ђуровић (1973– ), црногорска политичарка 
 Дејан Ђуровић (1938– ), српски глумац и водитељ
 Драго Ђуровић (1923–1986), југословенски и црногорски вајар, сликар и сликарски педагог
 Драган Ђуровић (1959-), потпредсједник Владе Црне Горе, министар и посланик
 Душан Ђуровић (1901-1993), југословенски и црногорски књижевник

Ђ 
 Ђура Ђуровић (1900–1983), српски адвокат, равногорац и преводилац

З 
 Зоран Ђуровић (књижевник) (1960– ), српски књижевник
 Зоран Ђуровић (сликар) (1968– ), српски уметник, теолог и свештеник

Ј 
 Јездимир Ђуровић (?) , бјелопавлићки војвода

Љ 
 Љиљана Хабјановић Ђуровић (1953– ), српска књижевница

М 
 Марко Ђуровић (1912–1943), учесник Народноослободилачке борбе и народни херој Југославије
 Машан Ђуровић (1903–1943), четничка војвода
 Милисав Ђуровић (1912–1944), учесник Народноослободилачке борбе и народни херој Југославије
 Мићко Ђуровић ( ? ) , војвода бјелопавлићки
 Момир Ђуровић (1941-), академик, предсједник ЦАНУ

Р 
 Ратко Ђуровић (1914–1998), црногорски и југословенски филмски сценариста и историчар културе
 Раде Илић Ђуровић ,(?), бјелопавлићки војвода

Види још 
 Василије Ђуровић (вишезначна одредница)
 Зоран Ђуровић (вишезначна одредница)

Српска презимена